Areoda är ett släkte av skalbaggar. Areoda ingår i familjen Rutelidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Areoda